Ril steht als Abkürzung für:

 Richtlinie, eine Handlungs- oder Ausführungsvorschrift, aber kein förmliches Gesetz, z. B. Ril 301, das geltende Signalbuch (Eisenbahn)

RiL steht als Abkürzung für:

 Ruhr in Love, eine Open-Air-Veranstaltung für Techno-Musik, die einmal jährlich im Sommer stattfindet

RIL steht als Abkürzung für:

 Radio Interface Layer, eine Softwareschnittstelle, die bei der Kommunikation zwischen Mobiltelefonen und Basisstationen benutzt wird
 Reliance Industries Limited, siehe Reliance Industries, Indiens größtes privates Unternehmen, Firmensitz in Mumbai

Siehe auch:
 Riehl
 Riel
 Rill (Begriffsklärung)

Abkürzung